LaarX is een Nederlandse studievereniging die is verbonden met de opleiding Bos- en Natuurbeheer op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. De studievereniging is hoofdzakelijk gericht op het leveren van specifieke vakkennis aan studenten en overige geïnteresseerden in de vakgebieden rondom natuurbeheer, natuurstudie, (landschaps)ecologie en bosbouw. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door middel van educatieve evenementen waaronder colleges, lezingen, masterclasses, symposia, excursies en workshops; deze activiteiten worden geleid door (bekende) professionals uit het vakgebied. Tevens zet de studievereniging zich in voor het verbeteren van het beheer en onderwijs in de heemtuin op Landgoed Larenstein en het verduurzamen van de hogeschool.

Naam 
De naam 'LaarX' betreft een woordspeling. De naam is afgeleid van de botanische naam van het coniferengeslacht lork (Larix). Een 'laar' is tevens een belangrijke term binnen het bosbeheer, waarmee een open plek in een bos wordt bedoeld. Tevens verwijst 'Laar' naar 'Larenstein'.

Geschiedenis 
LaarX werd in mei 2010 opgericht door Nico Schavemaker, in samenwerking met het eerste bestuur bestaande uit Tim Endeveld, Robin Kraaij, Annemieke Slootweg, Tim van Leeuwen en Koen Derks. De eerste excursie vond plaats in Limburg en was een groot succes. Sindsdien heeft er jaarlijks rond november een bestuurswisseling plaatsgevonden tijdens een algemene ledenvergadering. In november 2021 is het twaalfde bestuur verkozen. Tijdens de uitbraak van coronapandemie in 2020 lagen de activiteiten tijdelijk stil. Deze werden meteen weer opgepakt zodra er ruimte voor was. In hetzelfde jaar bestond LaarX ook 10 jaar, en vierde het lustrum onder andere door middel van een bieractie. Hiermee kon LaarX sponsor Sem Café (een lokaal café in Velp) steunen tijdens de toenmalige lockdown. De toen relatief jonge studievereniging besloot in 2021 te werken aan professionalisering, om zo meer voor elkaar te krijgen voor leden en/of studenten en een uitgebreider netwerk te kunnen onderhouden.

Commissies 
Sinds 2021 zijn er binnen de studievereniging twee commissies werkzaam; dit betreft een beheercommissie en een reiscommissie. Ook heeft LaarX een Raad van Advies.

De beheercommissie regelt hoofdzakelijk beheersmaatregelen op het landgoed van de hogeschool, maar soms ook in andere gebieden. Participanten van de beheerwerkzaamheden kunnen zowel op praktische als theoretische wijze specifieke kennis opdoen binnen het vakgebied van natuur- en landschapsbeheer.

De reiscommissie organiseert excursies en jaarlijkse educatieve reizen binnen Europa.

Sponsoren 
De studievereniging wordt gesponsord door de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, de Zweedse outdoorkleding en -accessoiresfabrikant Pinewood en het Nederlandse ecologische totaalleveranciersbedrijf Veldshop.nl.

Evenementen 

LaarX organiseert wekelijks colleges of lezingen en daarnaast regelmatig symposia, masterclasses, excursies en workshops. De meeste bezoekers van de evenementen zijn studenten, personeelsleden en alumni van Van Hall Larenstein; daarnaast zijn er ook mensen van Yuverta aanwezig. In de onderstaande lijst staan enkele voorbeelden van activiteiten.

 Wolvensymposium
 Rob Bijlsma over roofvogels
 Filmvertoning 'De Levende Rivier'
 Lezing van Dave Goulson i.s.m. Velt
 Jaarlijkse telling van eitjes van de sleedoornpage
 Dick Mol
 Johan Vollenbroek
 Joop Schaminée
 Sterrin Smalbrugge
 Jane Goodall

Zie ook 
 Nederlandse Wereldwijde Studenten
 Lijst van hbo-studieverenigingen
 Henk van Laar
 Green Office
 KNNV

Externe link 
 LaarX (officiële website)

Studievereniging in Nederland
Natuur- en milieueducatie